Гібб () — англійське та шотландське прізвище, скорочений варіант від Гібсон.

 Баррі Гібб (н. 1946) — британський співак, композитор та продюсер, один із засновників гурту Bee Gees
 Робін Гібб (1949–2012) — британський співак та автор пісень, один із засновників гурту Bee Gees
 Моріс Гібб (1949–2003) — британський музикант та автор-виконавець, один із засновників гурту Bee Gees
 Енді Гібб (1958–1988) — британський співак у стилі поп і диско, молодший брат творців гурту Bee Gees

Див. також 
 Гіббс